Alberto Santos-Dumont, een Braziliaans luchtvaartpionier. 
Santos Dumont (Minas Gerais), een stad in de Braziliaanse staat Minas Gerais